El Torneig de Newport 2010, oficialment conegut com a Campbell's Hall of Fame Tennis Championships 2010, és una competició tennística jugada sobre herba que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de juliol de 2010 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010